

Medaglie

Teste di serie

  Fred Evans (Quarti)
  Marvin Cabrera (Ottavi)
  Gabriel Maestre (Semifinali)
  Danïyar Eleusinov (Campione)
  Vincenzo Mangiacapre (Quarti)

<li>  Aleksandr Besputin (Quarti)
<li>  Custio Clayton (Ottavi)
<li>  Roberto de Queiroz (Sedicesimi)
<li>  Arajik Marutjan (Semifinali)
<li>  Ilyas Abbadi (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013